Ву́лиця Немиро́вича-Да́нченка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Немировича-Данченка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Немировича-Данченка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Немировича-Данченка — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Немировича-Данченка — вулиця в місті Одеса.

 Вулиця Немировича-Данченка — колишня назва вулиці Володимира Даценка в місті Вінниця.
 Вулиця Немировича-Данченка — колишня назва Малої Шияновської вулиці в місті Київ.
 Вулиця Немировича-Данченка — колишня (до 1993 року) назва вулиці Тютюнників в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей